Дэвид Маккаллум (; 19 сентября 1933, Глазго, Шотландия, Великобритания) — шотландский актёр и музыкант. Наиболее известен как исполнитель роли родившегося в СССР секретного агента Ильи Курякина в телесериале «Агенты А. Н. К. Л.», а также по ролям в сериалах «Сапфир и Сталь» и «Морская полиция: Спецотдел».

Ранние годы 
Дэвид Маккаллум родился в Глазго в семье Дороти Дорман и лидера оркестра Дэвида Маккаллума-старшего, он был вторым сыном в семье. В возрасте 10 лет переехал с семьёй в Лондон. Начал принимать участие в местных любительских спектаклях в возрасте 17 лет, дебютировав в роли Оберона в спектакле «Сон в летнюю ночь».

Маккаллум учился в University College School, частном учебном заведении для мальчиков в Хампстеде. После службы в армии поступил в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне.

Карьера 
Карьера Маккаллума в кино и телевидении началась в Великобритании, но в начале 1960-х он переехал в Голливуд. Там с 1964 он стал играть одну из главных ролей в сериале «Агенты А.Н.К.Л.». Эта роль дала ему культовый статус.

В 1970-е он снова вернулся в Великобританию, где сыграл заметные роли в сериалах «Колдиц» и «Сапфир и Сталь».

Начиная с 2003 года он является постоянным актером в сериале Морская полиция: Спецотдел».

Музыка 
В 1960-е Маккаллум записал четыре альбома инструментальной музыки для Capitol Records. Композиция "The Edge" пользуется наибольшей известностью, ее сэмплы использовали такие исполнители, как Доктор Дре и Джон Ледженд. "The Edge" в исполнении Маккаллума звучит в саундтреке к фильму «Малыш на драйве».

Личная жизнь 
с 1956 по 1967 год Маккалум был женат на актрисе Джилл Айрленд. У них было три сына: Пол, Джейсон (приёмный сын, умерший от случайной передозировки наркотиков в 1989 году) и Валентайн. Маккаллум познакомил Айрленд с актёром Чарльзом Бронсоном во время съемок фильма «Большой побег», после чего она развелась с ним и вышла замуж за Бронсона в 1968 году.

В 1967 году Маккалум женился на Кэтрин Карпентер, у пары есть сын Питер и дочь София. Дэвид и Кэтрин сотрудничают с благотворительными организациями, которые поддерживают Корпус Морской пехоты США: отец Кэтрин был морским пехотинцем, участвовавшим в Битве при Иводзиме, а её брат погиб во время войны во Вьетнаме.

У Дэвида Маккаллума 6 внуков. В 1999 году он получил американское гражданство.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки